Sophie Caldwell (ur. 22 marca 1990 w Rutland) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Stratton Mountain.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sophie Caldwell pojawiła się 2 kwietnia 2005 roku podczas zawodów juniorskich w szwedzkim Luleå, gdzie zwyciężyła w sprincie techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajęła 26. miejsce w tej samej konkurencji, a w sztafecie była dziewiąta. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie była siódma w sztafecie i siedemnasta w sprincie stylem klasycznym. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, w swoim najlepszym starcie, sprincie klasykiem, zajmując dziewiąte miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2012 roku w Québecu, zajmując czternaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Sezon 2012/2013 zakończyła na 87. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2013 roku wystąpiła także na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie rywalizację w sprincie techniką klasyczną zakończyła na dwudziestej pozycji.

Jej kuzyn Patrick również uprawia biegi narciarskie.

Po sezonie 2020/2021 ogłosiła wraz z mężem Simim Hamiltonem zakończenie kariery sportowej. Z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 oboje z mężem nie wystartowali w planowanych ostatnich zawodach w Engadynie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990